Ю́рий Казако́в:
 Казаков, Юрий Иванович (1924—2019) — советский баянист, педагог, народный артист СССР.
 Казаков, Юрий Михайлович (род. 1976) — русский учёный, доктор технических наук.
 Казаков, Юрий Павлович (1927—1982) — русский писатель, драматург и сценарист.